Villa Tapia kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Villa Tapia (kommun), Hermanas Mirabal, 
 Villa Tapia (ort), Hermanas Mirabal,